Пиконес има више значења:

 Пиконес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиконес (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику